Assedio di Bergen op Zoom (1588) – episodio della guerra degli ottant'anni svoltosi dal settembre al novembre 1588
 Assedio di Bergen op Zoom (1622) – episodio della guerra degli ottant'anni svoltosi dal luglio all'ottobre 1622
 Assedio di Bergen op Zoom (1747) – episodio della guerra di successione austriaca svoltosi dal luglio al settembre 1747
 Assedio di Bergen op Zoom (1814) – episodio della guerra della sesta coalizione svoltosi nel marzo 1814